Die China Open 2018 im Tischtennis waren das fünfte Turnier der ITTF World Tour 2018. Sie fanden vom 29. Mai bis 3. Juni 2018 im chinesischen Shenzhen statt.

Einzel

Männer

Frauen

Doppel

Männer

Frauen

Mixed

Weblinks 
 Die China Open 2018 auf der Website der ITTF (abgerufen am 5. Februar 2020)
 Die World Tour 2018 auf der Website der ITTF (abgerufen am 5. Februar 2020)

ITTF World Tour
Sportveranstaltung in Shenzhen
Tischtenniswettbewerb in der Volksrepublik China
Tischtennisveranstaltung 2018